Frans Vervloet, een Belgisch kunstschilder, tekenaar en lithograaf
 Jan Vervloet, een Belgisch techno-trance-producer
 Jelle Vervloet, een Nederlands hoogleraar